Nyrusland kan henvise til:

 Den Føderative stat Nyrusland - et udbryderområde i det sydøstlige Ukraine.
 Novorossija - benævnelsen for det sydøstlige Ukraine i 16-1800-tallet.